Monique Jeffries é uma personagem fictícia da série americana Law & Order: Special Victims Unit. Ela é interpretada por Michelle Hurd.

Ligações externas 
 

Personagens de Law & Order: Special Victims Unit